Munkaszolgálat a Harmadik Birodalom által a zsidók és a politikai ellenfelek munkaerejének a végletekig való kihasználására létrehozott intézmény, amelyet csatlósai is alkalmaztak.
 Munkaszolgálat az 1950-es évek Magyarországán, amelyben a Rákosi-korszak fegyvertelen katonai szolgálat címén igen nehéz, hároméves ingyenmunkára kényszerítette vélt és valós politikai ellenfeleit és azok fiait, rendkívül viszontagságos körülmények között.